Strzyżew steht für:

 Strzyżew (Dobrzyca), Ort der Gmina Dobrzyca, Powiat Pleszewski, Woiwodschaft Großpolen, Polen.
 Strzyżew (Kampinos), Ort der Gmina Kampinos, Powiat Warszawski Zachodni, Woiwodschaft Masowien, Polen
 Strzyżew (Łuków), Ort der Landgemeinde Łuków, Powiat Łukowski, Woiwodschaft Lublin, Polen
 Strzyżew (Sieroszewice), Ortschaft der Landgemeinde Sieroszewice, Powiat Ostrowski, Woiwodschaft Großpolen, Polen